Protodrilus pardii är en ringmaskart som beskrevs av Gerlach 1953. Protodrilus pardii ingår i släktet Protodrilus och familjen Protodrilidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pardii